Partito dei Socialdemocratici – denominazione assunta da Rinascita Socialdemocratica nel 2007 e poi dal movimento politico, scissosi da quest'ultima formazione, guidato da Franco Nicolazzi
Partito dei Socialdemocratici Bulgari – partito politico della Bulgaria
Partito dei Socialdemocratici Indipendenti – partito politico della Bosnia ed Erzegovina, confluito nel 2001 nell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti

Pagine correlate 
Lega dei Socialdemocratici